Llista d'asteroides del 357.001 al 358.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

357001-357100

357101-357200

357201-357300

357301-357400

357401-357500

357501-357600

357601-357700

357701-357800

357801-357900

357901-358000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (355001)-(360000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (350001-360000)